Харалд II Дански (умро 1018. године) је био дански краљ од 1014. године до своје смрти.

Биографија 
Харалд је био најстарији син Свена I Рашљобрадог и Гунхилде од Вендена. Данском је најпре владао као регент свога оца који је у Енглеског ратовао против Етелреда Неспремног. Свен је умро 1014. године те је Харалд постао једини дански владар. Одбио је да влада заједно са братом. Његов брат, Кнут Велики, довршио је освајање Енглеске. Харалд је умро 1018. године те је Кнут постао владар Данске. Мало је детаља познато о Харалдовој четворогодишњој владавини.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Bricka, Carl Frederik, Dansk Biografisk Lexikon, vol. VII [Hansen - Holmsted], (1893). pp. 73.
 Harald 2. at Gyldendals Åbne Encyklopædi

Умрли 1018.
Краљеви Данске
Владари у Европи у XI веку